Ivan Grubaš (kartograf)
Ivan Grubaš (slikar)